Kuussuup Alanngua bezeichnet:
 Kuussuup Alanngua (Berg, Nuuk), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Kuussuup Alanngua (Berg, Sisimiut), Berg im Distrikt Sisimiut, Grönland